Флаг муниципального образования Кире́евский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 марта 2000 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 639.

Флаг языком аллегорий и геральдических символов лаконично отражает историю основания города Киреевска. До муниципальной реформы 2006 года, город Киреевск и Киреевский район составляли единое муниципальное образование «Киреевский район».

Описание 
«Флаг муниципального образования „Киреевский район“ представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в крыже композицию гербового щита».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле булава поверх двух кирок, заострённых с двух концов, накрест рукоятями вверх; все фигуры серебряные».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе современного герба муниципального образования «Киреевский район», прошедшего экспертизу в Государственном геральдическом совете.

Город Киреевск обязан своим происхождением поселению Киреевка, основанному в начале 2-й половины XVIII века отставными казаками, выходцами из села Дедилово, с целью освоения железорудных залежей, поставки и продажи руды Тульским железоделательным заводам. Это и легло в основу идеи герба.

Булава — символ власти казаков, основателей будущего города. Предположительно название Киреевка идёт от атамана Кирея.

Кирка — символ мирного труда, орудие, употребляемое при земляных и горных работах.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, геройства, храбрости и красоты.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, взаимосотрудничества.

Примечания 

Флаги с изображением булавы
Флаги, содержащие горную эмблему